Дольни-Боусов () — город в районе Млада-Болеслав Среднечешского края Чехии.

История 
Согласно археологическим раскопкам, первое поселение на месте современного Дольни-Боусов относится к эпохе неолита. В железный век здесь жили маркоманы, а с VIII века — славяне. Первыми письменнымb упоминаниями считаются имена Цтибор из Боусова () в 1318 году и Бус из Боусова () в 1330 году. Упоминание самого поселения, расположенного на берегу Кленицы (), левого притока Йизера, относится только к 1360 году.

В 1497 году Боусов упоминается уже как город в составе панства Кост. В 1560 году город получил право на проведение двух ярморок в год, а в 1600 году Рудольф II официально подтвердил статус и привилегии города.

Флаг Дольни-Боусов был официально признан только в 2006 году.

Город Дольни-Боусов является центром одноимённой общины (местечко), в состав которой входят так же шесть деревень: Бечов (), Горни-Боусов (), Остовице (), Стрежом (), Свободин () и
Волци-Поле ().

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города .

Города Среднечешского края